Walkabout (ritueel), een traditionele tocht in de Aboriginalcultuur
Walkabout (film), een Brits-Australische dramafilm uit 1971